Cinema:A Romantic Vision é o nono álbum solo do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 1999. Há duas capas para este CD.

Faixas

 "The Pink Panther: Pink Panther"
 "The Sound of Music: My Favorite Things"
 "James Bond: James Bond" (tema principal)
 "Cinema Paradiso: Cinema Paradiso"
 "West Side Story: Something's Coming"
 "Space Jam: I Believe I Can Fly"
 "Black Orpheus: Manhã de Carnaval"
 "Tootsie: It Might Be You"
 "The Sandpiper: The Shadow of Your Smile"
 "Butch Cassidy And The Sundance Kid: Raindrops Keep Fallin' on My Head"
 "Space Jam: I Believe I Can Fly" (com vocal)

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 1998